Losten est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (Scott Daniel Mellor) (né en 1982), producteur de musique australien
 (née en 1952), présidente universitaire américaine
 (née en 1989), joueur américain de football américain

Prénom
, pianiste de jazz américain
 (né en 1970), artiste de comics américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom